Råsted er navn på flere steder i Danmark:
 Råsted (Randers Kommune) – en bebyggelse i Råsted Sogn, Randers Kommune
 Gammel Råsted (Randers Kommune) – en bebyggelse i Råsted Sogn, Randers Kommune
 Gammel Råsted (Holstebro Kommune) – en bebyggelse i Råsted Sogn, Holstebro Kommune
 Råsted Plantage – et areal i Råsted Sogn, Holstebro Kommune